Izraelsko kraljestvo je lahko:

 Združeno izraelsko kraljestvo (1020-931 pr. n. št.), ki so ga ustanovili Hebrejci in se združili pod enim kraljem.  
 Izraelsko kraljestvo (931-722 pr. n. št.), ki so ga ustanovili Hebrejci v severnem Izraelu. 
 Judejsko kraljestvo (931-856 pr. n. št.) v južnem Izraelu. 
 Hasmonejsko kraljestvo (140-37 pr. n. št.), v  katerem so vladali Hasmonejci (ali Makabejci). Kraljestvo je bolj znano kot Judeja, v Prvi knjigi Makabejcev pa se imenuje Izrael.
 Herodsko kraljestvo (37-4 pr. n. št.), od Rima odvisno kraljestvo Heroda Velikega in s presledki njegovih naslednikov. Zadnji je bil Herod Agripa II., ki je umrl okoli leta 100. Kraljestvo je bolj znano kot Rimska Judeja, v  Evangelijih in Apostolskih delih pa kot Izrael.

Naziv 

 Izraelsko kraljestvo lahko pomeni tudi izraelsko politično gibanje.